Miejscowości w USA:
 Virden – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Virden – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Hidalgo
Gminy w USA:
 Virden (ang. Virden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin